Акбаров — тюркская фамилия; женская форма Акбарова.

Известные носители 
 Акбаров, Анвар Аскарович (род. 1946) — советский и казахстанский композитор, музыковед, скрипач, профессор.
 Акбаров, Бобиржон (род. 1989) — узбекский футболист.
 Акбаров, Джамшед Давронович (род. 1967) — советский и таджикский футболист и тренер.
 Акбаров, Ёдгорбек (род. 1979) — узбекский футболист.
 Акбаров, Икрам Ильхамович (1921—2011) — узбекский композитор.
 Акбаров, Марат Фагимович (род. 1961) — советский фигурист.
 Акбаров, Нияз Ильдусович (род. 1969) — советский и российский футболист.
 Акбаров, Обиджон (род 1929) — узбекский советский колхозник, депутат Верховного Совета СССР.
 Акбаров, Хабибулла Асатович (род. 1936) советский и узбекский геолог, академик Академии наук Узбекистана, 
 Акбаров, Хамидулла Ильясович (род. 1936) — советский и узбекский киновед.
 Акбаров, Эдуард Ильдусович (род. 1964) — советский и российский футболист.

Акбарова 
 Акбарова, Адалят Аскаровна (1948—2022) — советская, казахская и уйгурская артист балета, педагог, Заслуженная артистка Республики Казахстан (1998).
 Акбарова, Зинат Аскаровна (род. 1935) — советская и казахстанская актриса, балерина.